Владимир Александрович Ильин:
 Ильин, Владимир Александрович (1928—2014) — советский и российский математик, академик РАН.
 Ильин, Владимир Александрович (род. 1941) — российский экономист, член-корреспондент РАН.